Lors de la saison 2007-2008, l'AS Saint-Étienne, sous la direction de Laurent Roussey, connaît d'abord un début de saison lui permettant de se classer dans le milieu de tableau. Après trois mois difficiles avec 7 défaites en 12 matchs (3 victoires, 2 nuls, 7 défaites), elle réagit et enchaîne 8 victoires en 14 matchs (8 victoires, 5 nuls, 1 seule défaite). 

Cette fin de championnat exceptionnelle lui permet finalement d'accrocher la cinquième place, synonyme de qualification pour la Coupe UEFA pour la saison 2008-2009 et ce, après 26 ans d'absence du club à ce niveau.
 
Cette saison-là, l'ASSE n'encaisse que quatre buts à domicile ; record inégalé.

Tableau des transferts

Équipe professionnelle

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Classement final

Tableau récapitulatif des matchs 
Calendrier Ligue 1 Orange 2007/2008.

Matches aller

Matchs Retour 

En finissant , l’ASSE se qualifie pour la Coupe de l’UEFA, une première depuis la saison 1981-1982

Coupe de France

Coupe de la Ligue

Statistiques individuelles

Statistiques buteurs 

Date de mise à jour : le .

Statistiques passeurs 

Date de mise à jour : le .

Statistiques cartons  jaunes 

Date de mise à jour : le .

Statistiques cartons rouges 

Date de mise à jour : le .

Affluence 
Avec les bons résultats de la saison, les affluences ont été élevées tout au long de celle-ci. 11 affluences sur 19 ont dépassé les  spectateurs.
Affluence de l'AS Saint-Étienne à domicile en championnat

Joueurs en sélection nationale

Équipe de France 
Un seul stéphanois a été appelé en Équipe de France cette saison. Il s’agit de Bafétimbi Gomis qui marquera 2 buts lors de sa première sélection. Il sera alors sélectionné en l’Euro 2008 disputé en Suisse et en Autriche.

3 jeunes ont été sélectionnés avec les Espoirs. Il s’agit de Mouhamadou Dabo, Blaise Matuidi et Dimitri Payet qui ont participé à la quasi-totalité des rencontres de la saison.

Sélections étrangères

Notes et références 

2007-2008
Saint-Étienne
Saint-Étienne